Bussy puede referirse a:

Geografía

Bussy, comuna francesa situada en Cher.
 Bussy, comuna francesa situada en Oise.

Bussy, comuna suiza situada en el cantón de Friburgo.

Personas 
 Guillem Bauzà (1984-), futbolista español conocido como Bussy.
 Antoine Bussy (1794-1882), químico francés.